31-й Каннский кинофестиваль 1978 года, проходивший с 16 по 30 мая в Каннах, Франция. Дебют Жиля Жакоба в роли художественного директора фестиваля.

Жюри 
 Алан Пакула, кинорежиссёр и продюсер () — председатель
 Франко Брузати, кинорежиссёр и сценарист ()
 Франсуа Шале, журналист и историк кино ()
 Мишель Симан, кинокритик ()
 Клод Горетта, кинорежиссёр и сценарист ()
 Андрей Кончаловский, кинорежиссёр ()
 Хэрри Солтцмэн, продюсер ()
 Лив Ульман, актриса ()
 Жорж Вакевич, художник-постановщик ()

Фильмы в конкурсной программе 
 Империя страсти
 Незамужняя женщина
 Браво, маэстро
 Прощай, самец
 Возвращение домой
 Отчаяние
 Женщина-левша
 Это бомба
 Высоконравственная ночь
 Превратности метода 
 Страстная мечта
 Дерево для башмаков
 С завязанными глазами
 Останки кораблекрушения
 Полуночный экспресс
 Мольер
 Мой ласковый и нежный зверь
 Прелестное дитя
 Спираль
 Песнь Джимми Блэксмита
 Вопль
 Виолетта Нозьер
 Кто остановит дождь

Особый взгляд 
 Довольно хороший человек
 Полковник Делмиро Гувейя
 Человек из мрамора
 Гитлер – фильм из Германии
 Коко, говорящая горилла
 Досье на 51-го
 Наапет
 Балкон в лесу
 Oh the Days!
 Die Rückkehr des alten Herrn
 Grand hôtel des palmes
 Ocana, an Intermittent Portrait
 The New Klan: Heritage of Hate

Фильмы вне конкурсной программы 
 Рассвет мертвецов
 Федора
 Последний вальс

Короткометражные фильмы 
 Christmas Morning
 Спецблюдо от Дунсбери
 Письмо другу
 Maladie
 О мой дорогой
 The Oriental Nightfish
 Le Serpentine d’oro
 La Traversée de l’Atlantique à la rame
 Uj lakok

Награды 
 Золотая пальмовая ветвь: Дерево для башмаков, режиссёр Эрманно Ольми
 Гран-при:
 Прощай, самец, режиссёр Марко Феррери
 Вопль, режиссёр Ежи Сколимовский
 Приз за лучшую мужскую роль: Джон Войт — Возвращение домой
 Приз за лучшую женскую роль:
 Джилл Клейбёрг — Незамужняя женщина
 Изабель Юппер — Виолетта Нозьер
 Приз за лучшую режиссуру: Нагиса Осима — Империя страсти
 Технический гран-при: Прелестное дитя, режиссёр Луи Маль
 Золотая камера (награда за режиссерский дебют): Вне закона, режиссёр Роберт Янг 
 Золотая пальмовая ветвь за короткометражный фильм: На веслах через океан, режиссёр Жан-Франсуа Лагиони
 Приз жюри за короткометражный фильм:
 Спецблюдо от Дунсбери, режиссёры Джон Хабли, Фэйт Хабли и Гарри Трюдо
 О мой дорогой, режиссёр Борге Ринг
 Приз международной ассоциации кинокритиков (ФИПРЕССИ):
 Человек из мрамора
 Запах диких цветов
 Приз экуменического (христианского) жюри:
 Дерево для башмаков
 Спираль

Ссылки 
 31-й Канский кинофестиваль
 Каннский кинофестиваль 1978 года в Базе IMDB 
 Каннский кинофестиваль 1978 года

Каннский кинофестиваль
Май 1978 года
1978 год во Франции
Кинофестивали 1978 года